Натуральне число 1725
 1725 рік до нашої ери
 1725 рік нашої ери